Al Nahyan ist die Herrscher-Dynastie in Abu Dhabi, dem größten Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate.

Namensträger 
Bekannte Vertreter der Familie sind:

 Abdullah bin Zayid Al Nahyan (* 1972), Politiker aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Chalifa bin Zayid Al Nahyan (1948–2022), Emir von Abu Dhabi, Präsident der VAE
 Dhiyab bin Isa, Scheich von Abu Dhabi
 Hamdan bin Zayed Al Nahyan (* 1963), Politiker, Geschäftsmann und Angehöriger der Herrschaftsfamilie in Abu Dhabi
 Mansour bin Zayed Al Nahyan (* 1970), Unternehmer und Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi
 Muhammad bin Zayid Al Nahyan (* 1961), Kronprinz von Abu Dhabi
 Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Bildungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate
 Schachbut bin Dhiyab, Scheich von Abu Dhabi
 Schachbut bin Sultan Al Nahyan (1905–1989), arabischer Politiker, Emir von Abu Dhabi
 Tahnun bin Schachbut, Scheich von Abu Dhabi
 Zayid bin Sultan Al Nahyan (1918–2004), Emir von Abu Dhabi, Präsident der VAE

 
Muslimische Dynastie
Familienname